Plaats in Indonesië
 Tanjung Permai (Kampar Kiri Hulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Tanjung Permai (Seri Kuala Lobam), een plaats in het bestuurlijke gebied Bintan in de provincie Riouwarchipel